2 kanały wodne w Polsce:
 Kanał Błotny – kanał, dopływ Kurki
 Kanał Błotny – kanał, dopływ Żeglicy